Le sigle RFL peut faire référence à :
 Rugby Football League, l'instance gérant le rugby à XIII au Royaume-Uni
 Région fortifiée de la Lauter, une portion de la ligne Maginot
 Revue francophone des laboratoires
 Radio France Lyon